Ojciec Giovanni – włoski film biograficzny z 2002 roku, opowiadający o papieżu Janie XXIII.

Obsada 
 Edward Asner – papież (podczas pontyfikatu)
 Massimo Ghini – Angelo Roncalli (w młodości)
 Claude Rich – kard. Alfredo Ottaviani

Wersja polska 
Wersja polska: Master Film
Reżyseria polskiej wersji kinowej: Jerzy Łukaszewicz
Realizacja dźwięku: Marek Wronko
Kierownictwo produkcji: Romuald Cieślak
Wystąpili:
 Czesław Baranowski – Angelo Roncalli – Jan XXIII
 Sławomir Rokita – kard.Ottaviani

Linki zewnętrzne 
 
 

Filmy o Janie XXIII
Włoskie filmy z 2002 roku
Włoskie filmy religijne
Włoskie filmy biograficzne